

Твайлайт — місто, штат Пенсільванія
 Твайлайт — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія